A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 100 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét  augusztus 16-án és 17-én tartották a Pekingi Nemzeti Stadionban. A döntőt Jamaica atlétái dominálták. Az aranyérmet az elődöntőből legjobb idővel döntőbe kerülő Shelly-Ann Fraser szerezte meg 10,78-as idővel, még az ezüstérmen két honfitársa, Sherone Simpson és Kerron Stewart osztozott. Ők mindketten 10,98 alatt teljesítették a távot, így a bronzérmet nem osztották ki. 

A kvalifikáció során az A-szint 11,32 másodperc, míg a B-szint 11,42 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 

Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az első forduló futamait augusztus 16-án tartották. Minden futam első három helyezettje automatikusan a második fordulóba jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 10 futó került tovább.

Negyeddöntő 
A második forduló futamait is augusztus 16-án rendezték. A futamok első három helyezettje jutott be az elődöntőbe, illetve az összesítésben a leggyorsabb csatlakozott még hozzájuk.

Elődöntő 
A két elődöntő első négy helyezettjei jutottak a döntőbe.

Döntő 
A döntőt augusztus 17-én futották.

Források 

N00100